Locomotoras Albacete fue una compañía de fabricación de locomotoras de vapor establecida en el siglo  en la ciudad española de Albacete.

Historia 

La compañía fue fundada con capital procedente de la familia Goicoechea (Talgo) y de la británica Lancashire and Yorkshire Railway. Su fábrica se encontraba en Albacete, donde producía locomotoras Mikado.

El ingeniero industrial inglés John Hulse fue el encargado de sentar las bases para la fabricación de locomotoras de vapor en la ciudad española en 1893. Fue también el maestro para los trabajadores de la fábrica del balompié que se empezó a practicar en la capital a finales del siglo , siendo los pioneros de Castilla-La Mancha en practicar este deporte.

Así, en torno a la compañía surgió un club de fútbol amateur, Locomotoras Albacete Balón-Pie, instaurado por John Hulse, quien llevó las normas del balompié inglés según el protocolo de Sheffield a la ciudad de Albacete, el cual desarrolló su actividad participando en partidos y torneos principalmente en las regiones de Castilla-La Mancha y Murcia. Hay actualmente registradas anotaciones de partidos contra grupos recreativos de Murcia (1897), Alcázar de San Juan (1899) y Villarrobledo (1899).

El equipo comenzó disputando sus primeros partidos en las entonces afueras de la capital, sobre unos terrenos conocidos como "La Era La Primera", en referencia al apodo de la dueña de la finca. En 1899 el político y empresario Gabriel Lodares, que posteriormente fue alcalde de Albacete, volcó su interés en este incipiente deporte y facilitó la adquisición de un campo con mejores condiciones más cerca de la fábrica que dio origen al equipo, el Campo del Paseo de la Cuba.

La factoría se sumó en la capital albaceteña a otras como la de Foudres Guillot, que fabricaba vagones.

Véase también 
 Estación de Albacete-Los Llanos
 Historia de Albacete

Referencias 
 

Fabricantes de locomotoras 
Historia de Albacete
Fábricas de España
Industria de Castilla-La Mancha
Empresas de Albacete